2226 – biurowiec w Lustenau
 (2226) Cunitza – planetoida